Claudius Schraudolph kan syfta på:

* Claudius Schraudolph den äldre (1813–1891), tysk konstnär
 Claudius Schraudolph den yngre (1843–1902), tysk konstnär